

Балфор — місто, штат Північна Дакота
 Балфор — переписна місцевість, штат Північна Кароліна